Requiem – i diversi sensi del termine in italiano

Astronomia 
2254 Requiem – asteroide del sistema solare

Cinema 
Requiem – film del 1982 diretto da Zoltán Fábri
Requiem – film del 1998 diretto da Alain Tanner
Requiem – film del 2006 diretto da Hans-Christian Schmid
Requiem - Il festival dei morti – film del 2000 diretto da Tetsuo Shinohara

Danza 

 Requiem – balletto di Kenneth MacMillan del 1976

Letteratura 
Requiem – romanzo di Antonio Tabucchi
Requiem – racconto di fantascienza di Robert A. Heinlein
Requiem – romanzo di Michael Jan Friedman del 1994
Requiem – romanzo di Graham Joyce del 1995
Requiem – romanzo di Robyn Young del 2009
Requiem – romanzo di Lauren Oliver del 2013
Requiem (Maestro) – romanzo di Geir Tangen del 2016

Musica 
 Requiem – messa di Requiem in Re minore K 626 di Mozart
 Requiem tedesco (Ein deutsches Requiem) – opera sacra di Johannes Brahms
 Requiem – composizione di Giuseppe Verdi
 Requiem in do minore – composizione di Luigi Cherubini
 Requiem (Grande messe des morts) – composizione di Hector Berlioz
 Requiem – composizione di Gaetano Donizetti
 Requiem – composizione di Maurice Duruflé
 Requiem – composizione di Antonín Dvořák
 Missa pro Defunctis – composizione di Michael Haydn
 Requiem – composizione di Gabriel Fauré
 Requiem – album dei Bathory
 Requiem – album dei Bracket
 Requiem – album dei Verdena
 Requiem – album dei Langa Langa Stars
 Requiem – album di John 5
 Requiem – album raccolta degli Starz del 1992
 Requiem – singolo di Alma del 2017
 Requiem – album di Claver Gold del 2017
 Requiem – album dei Korn del 2022
 Requiem - Mezzo Forte – album dei Virgin Black

Televisione 
Requiem – episodio della serie televisiva X-Files
Requiem – episodio della serie televisiva Smallville
Requiem – serie televisiva del 2018

Altro 
Requiem: Avenging Angel – videogioco
Eternal Darkness: Sanity's Requiem – videogioco per Nintendo GameCube
Vampiri: il requiem – gioco di ruolo della White Wolf
Requiem: Bloodymare – MMORPG con ambientazione horror-splatter